Wahba ist der Familienname folgender Personen:

 Annabel Wahba (* 1972), deutsche Journalistin und Buchautorin 
 Hafiz Wahba (1889–1969), saudi-arabischer Diplomat
 Yusuf Wahba (1852–1934), ägyptischer Ministerpräsident und Richter